Allophyllum är ett släkte av blågullsväxter. Allophyllum ingår i familjen blågullsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blågullsväxter
Allophyllum